Giovanni Battista Carlone ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Battista Carlone (Architekt) (1580/1590–1645), italienischer Baumeister und Architekt 
 Giovanni Battista Carlone (Maler) (1592/1603–1659/1684), italienischer Maler
 Giovanni Battista Carlone (Stuckateur) (auch Johann Baptist; 1640/1642–1707), italienischer Stuckateur und Bildhauer